Ebbell ist der Familienname folgender Personen:

 Ole Falck Ebbell (1839–1919), norwegischer Architekt
 Ole-Falk Ebbell-Staehelin (1879–1969), norwegisch-schweizerischer Bauingenieur

Siehe auch:

 Ebell
 Ebel